«Карпи 1909» () — итальянский футбольный клуб из города Карпи. Основан в 1909 году, возрождён в 2000 году после банкротства. Домашние матчи клуб проводит на «Стадио Сандро Кабасси», вмещающем 4164 зрителей. Клубные цвета — белый и красный.

История 
Летом 1909 года итальянский студент Адольфо Фанкони основал клуб «Юкудитас» (, что на латинском языке означает «веселье»). Несколько лет спустя команда получила название «Футбольный клуб Карпи». Начиная с 30-х годов клуб часто переходил из Серии С в Серию D и наоборот. Лучший результат был достигнут «Карпи» в 1997 году. Тогда под руководством Луиджи Ди Канио клуб занял 3 место в Серии С1, в полуфинальных играх плей-офф одолел «Сарунно», но в финале проиграл «Монце» со счётом 2:3. В результате «Карпи» осталась в своём дивизионе, а «Монца» поднялась в Серию В.

В 2000 году «Карпи» вылетела в Серию D и была объявлена банкротом. Новый клуб, получивший название «Карпи 1909», начал выступления в шестой по силе лиге Италии. В 2002 году по результатам выступлений клуб получил повышение в Серию D. Далее на протяжении трёх сезонов клуб финишировал в середине таблицы своей группы, но с сезона 2006/07 начал доходить до игр плей-офф. В сезоне 2009/10 команда заняла 2 место в Серии D и получила право выступать во Втором дивизионе Профессиональной лиги, отчасти из-за возникших финансовых трудностей у других команд.

В сезоне 2010/11 «Карпи» выиграла Второй дивизион Профессиональной лиги и поднялась в Высший дивизион Профессиональной лиги. В сезонах 2013/14 и 2014/15 команда выступала в Серии B.

По итогам сезона 2014/15 под руководством Фабрицио Кастори клуб добился дебюта в Серии А в сезоне 2015/16. Набрав всего два очка в шести матчах, Кастори был уволен. Однако по итогам сезона «Карпи» выбыл в Серию В.

Статистика выступлений с сезона 2010/2011

Состав

Известные игроки 
 Игрок сборной Италии, участник чемпионата мира 1986 Сальваторе Баньи является воспитанником клуба.
 Игрок сборной Италии, брат Филиппо Индзаги Симоне провёл 9 матчей за клуб в сезоне 1994/95.
 Будущий чемпион мира 2006 Марко Матерацци провёл в «Карпи» первую часть сезона 1996/97, когда клуб выступал в Серии С1.
 Игрок сборной Италии, нападающий Кевин Лазанья. Играл в «Карпи» в 2014 году

Известные тренеры 
 Джанни Де Бьязи (1993—1996)
 Луиджи Де Канио (1996—1997)

Примечания

Ссылки 
 Статистика клуба на сайте Transfermarkt
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Италии